Konventuale (mask., von mittellat. conventualis ‚klösterlich‘) steht für:

 Konventuale, stimmberechtigtes Mitglied eines Konvents; siehe Konvent (Kloster)
 Franziskaner-Konventuale, Mitglied eines der drei Zweige der Franziskaner; siehe Minoriten